

Geografia

Municípios da Espanha 
 Palomar de Arroyos — em Aragão
 El Palomar (Valência) — na Comunidade Valenciana

Outros países 
 El Palomar (Buenos Aires) — município da Argentina

Astronomia 
 Observatório Palomar — observatório nos Estados Unidos

Aglomerados globulares 
 Palomar 1 — na constelação de Cepheus, no halo da Via Láctea
 Palomar 4 — na constelação da Ursa Major
 Palomar 5 — na constelação de Serpens
 Palomar 12 — na constelação de Capricórnio

Ver também 
 Pombal (edifício) (em espanhol: palomar)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências